

Cattolicesimo 
 Primicerio – nome di una carica all'interno delle gerarchie imperiali ed ecclesiastiche, ancora in uso in qualche diocesi
 Primicerio della basilica di San Marco – era il primo canonico del capitolo della basilica di San Marco a Venezia

Persone 
 Giovanni Primicerio – imperatore dell'impero romano d'Occidente
 Mario Primicerio – matematico e politico italiano